De Dageraad (Amsterdam), een woningcomplex in Amsterdam
 De Dageraad (Gouda), een woningcomplex in Gouda